De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1972 werd in het weekend van 8 en 9 januari 1972 gehouden in het IJsselstadion in Deventer. Kampioenen werden Atje Keulen-Deelstra en Kees Verkerk.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = Peter Nottet werd gediskwalificeerd na drie valse starts en kreeg de langzaamste tijd toegewezen, die van de gevallen Jan Derksen</small>

1972
Langebaanschaatsen in 1972
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer